Xanil ist der Name:

 folgender Fließgewässer:
Xanil (Río Shumula), Zufluss des Río Shumula im mexikanischen Bundesstaat Chiapas

 folgender Orte oder Ortsteile:
Xanil, eine Ortschaft in Chiapas, Mexiko

Siehe auch:
 Cymoxanil